John Browne peut désigner :
 John Browne (actif à la fin du ), compositeur anglais ;
 John Browne (v.1709-1776),  d'Altamont, pair et homme politique irlandais ; 
 John Browne (1741-1801), graveur anglais ;
 John Browne (1756-1809),  de Sligo, pair et homme politique irlandais ;
 John Browne (1794-1873),  Kilmaine, homme politique et propriétaire foncier anglo-irlandais ;
 John Browne (né en 1948), homme d'affaires britannique.